Ledinec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Beretinec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 410 stanovnika te 102 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji